Huta Ginjang (Muara), een plaats in Indonesië
Huta Ginjang (Simanindo), een plaats in Indonesië
Huta Ginjang (Palipi), een plaats in Indonesië
Huta Ginjang (Angkola Timur), een plaats in Indonesië
Huta Ginjang (Sianjur Mula Mula), een plaats in Indonesië